Черношапочный скрытохвост или красноногий криптуреллус () — птица семейства тинаму, обитающая в Южной Америке.

Описание 
Черношапочный скрытохвост имеет длину примерно 28—30 сантиметров. Его верхние части коричневого цвета, пятнистые. Шея красноватая.

Поведение 
Как и другие тинаму, черношапочный скрытохвост ест фрукты с земли или с низкорастущих кустарников. Они также едят небольшое количество беспозвоночных, цветочных почек, нежных листьев, семян и корней. Самцы насиживают яйца, которые могут поступать от 4 разных самок, а затем поднимут их, пока они не будут готовы к самостоятельному уходу, обычно через 2-3 недели.

Места обитания 
Черношапочный скрытохвост встречается во влажных лесных низменностях в субтропических и тропических районах на высоте до 900 метров. Этот вид является родным для юго-восточного Перу и северной Боливии. Недавно был зарегистрирован в Бразилии.

Примечания 

Скрытохвосты
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1844 году